Bose bezeichnet:
 Bose (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bose (Adelsgeschlecht), sächsische Adelsfamilie
 Bose Corporation, US-amerikanisches Audio-Unternehmen
 Bose-Einstein-Kondensat, quantenmechanischer Aggregatzustand
 Bose-Einstein-Statistik, Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Quantenstatistik
 Bose-Einstein-Korrelationen, Korrelationen zwischen identischen Bosonen

Bose ist der Name folgender

Orte:
 Bose (Guangxi), Stadt im Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang-Nationalität, Volksrepublik China
 Bose, Ortsteil der italienischen Gemeinde Magnano, Provinz Biella, Region Piemont

Gebäude:
 Bosehaus, historisches Gebäude in Leipzig
 Palais Bose, Gebäude in Dessau

Siehe auch:
 Bohse
 Boze
 Bosse